Линьян () — испанская фамилия. Известные носители:

 Линьян, Эдуардо (род. 1942) — мексиканский актёр и мастер дубляжа.
 Линьян де Риаса, Педро (?—1607) — испанский поэт.
 Линьян-и-Сиснерос, Мельчор (1629—1708) — испанский священник, прелат и колониальный чиновник.